Darman ist der Name von:

 Abdinur Darman (* 1953), somalischer Geschäftsmann, Ingenieur und Politiker
 Richard Darman (1943–2008), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Manager